Волосня:

 Волосня — река в Псковской области, приток р. Чёрная.
 Волосня — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области.